Die Saison 2014/15 der 3. Liga im Handball der Frauen war die fünfte in ihrer Geschichte. In vier Staffeln wurde um die inoffizielle nord-, ost-, süd- und westdeutsche Meisterschaft sowie die Qualifikation zur 2. Bundesliga gespielt.

Die Spiele der Saison 2014/15 begannen am 6. September 2014.

Modus 
Die 3. Liga der Frauen besteht aus vier Staffeln, deren Zusammensetzung nach geografischen Gesichtspunkten erfolgte. Gespielt wird in jeder Staffel ein Doppelrundenturnier. Die vier Staffelsieger steigen in die 2. Bundesliga auf. Die drei letztplatzierten Mannschaften steigen in die entsprechenden Oberligen ab. Abweichend von dieser generellen Festlegung kann es zu anderen Auf- und Abstiegsszenarien kommen, die in der Spielordnung des DHB verbindlich geregelt sind.

Staffel Nord

Tabelle 

 Die HSG Kropp-Tetenhusen verzichtete auf die Teilnahme an der kommenden Saison. Sie nimmt jedoch nächste Saison mit der Lizenz des TSV Owschlag als HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen teil.
 Der SFN Vechta verzichtete auf eine Teilnahme an der Abstiegsrelegation und stand somit als Absteiger fest.

Legende:
{|style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0" 
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffffcc"|
| 
|align="left"|Abstiegsrelegation
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2013/14
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2013/14 (Neuling)
|}

Staffel Ost

Tabelle 

 Der HC Salzland 06 verzichtete auf die Teilnahme an der kommenden Saison.
 Der TSV Hahlen verzichtete auf eine Teilnahme an der Abstiegsrelegation und stand somit als Absteiger fest.

Legende:
{|style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0" 
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffffcc"|
| 
|align="left"|Abstiegsrelegation
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2013/14
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2013/14 (Neuling)
|}

Staffel West

Tabelle 

Legende:
{|style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0" 
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffffcc"|
| 
|align="left"|Abstiegsrelegation
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2013/14
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2013/14 (Neuling)
|}

Staffel Süd

Tabelle 

 Der TV Großbottwar verzichtete auf die Teilnahme an der kommenden Saison.

Legende:
{|style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0" 
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffffcc"|
| 
|align="left"|Abstiegsrelegation
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2013/14 (Neuling)
|}

Abstiegsrelegation 
Zur Saison 2015/16 wird die 3. Liga auf 48 Mannschaften verkleinert, somit spielen in vier Staffeln je 12 Mannschaften. Aufgrund dieser Verkleinerung steigen nur sechs der 12 Oberliga-Meister auf und es finden Relegationsspiele zwischen den Plätzen 13 um drei Plätze für die folgende Saison sowie den Plätzen 12 statt.

Plätze 12 
Die Gewinner der ersten beiden Spiele, sowie der Gewinner des Spiels der Verlierer steigen nicht ab. Der ASC 09 Dortmund steigt in die Handball-Oberliga Westfalen ab.

Plätze 13 
Die am Ende der Saison auf Platz 13 stehenden Vereine TSV Hahlen und SFN Vechta verhinderten eine vorsorgliche Relegationsrunde, da sie auf ein mögliches Nachrücken in die 3. Liga in der folgenden Saison verzichteten. Die zwei weiteren Vereine TSV Kandel und HSG Dutenhofen/Münchholzhausen spielten vorsorglich die Reihenfolge eines möglichen Nachrückens aus.

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga 2014/15
 2. Handball-Bundesliga 2014/15
 DHB-Pokal der Frauen 2014/15

Weblinks 
 Bundesligainfo
 Übersicht 3. Liga 2014/15 auf sis-handball.de

Einzelnachweise 

2014
Handballsaison 2014/15